Романенко Тетяна Анатоліївна (Тутта Ларсен) — російська телеведуча.
 Романенко Тетяна Олександрівна — українська футболістка, нападниця.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок